

Pessoas
Charles Stewart Parnell
Horace Parnell Tuttle
Jermey Parnell
Reg Parnell
Sean Parnell
Tim Parnell

Localidades

Parnell (Iowa)
Parnell (Missouri)

Desambiguações de sobrenomes